Golo Mann (Munique,  – Leverkusen, ), nascido Angelus Gottfried Thomas Mann, foi um historiador, escritor e filósofo alemão. Foi o terceiro filho do escritor Thomas Mann e sua mulher Katharina Mann.

Biografia
Teve os irmãos mais velhos Erika Mann e Klaus Mann e três mais jovens, Monika Mann, Elisabeth Mann Borgese e Michael Thomas Mann.

Recebeu o Prêmio Friedrich Schiller de 1964, o Prêmio Georg Büchner de 1968 e o Prêmio Goethe de 1985.

Obra
1947 Friedrich von Gentz
1958 Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts
1964 Wilhelm II
1970 Von Weimar nach Bonn. Fünfzig Jahre deutsche Republik
1971 Wallenstein
1986 Erinnerungen und Gedanken. Eine Jugend in Deutschland
1989 Wir alle sind, was wir gelesen
1992 Wissen und Trauer
2009 Man muss über sich selbst schreiben. Erzählungen, Familienporträts, Essays.

Árvore genealógica
Árvore genealógica da família Dohm-Mann

Bibliografia
Martin Mauthner: German Writers in French Exile, 1933-1940, Vallentine Mitchell, London, 2007, (ISBN : 978 0 85303 540 4)
Urs Bitterli: Golo Mann – Instanz und Außenseiter. Eine Biographie, Berlin 2004, ISBN 3-463-40460-5; auch: Rowohlt, Reinbek 2005, ISBN 3-499-24078-5
Joachim Fest: Begegnungen, darin ein sehr persönliches Kapitel Golo Mann. Rowohlt, Reinbek 2006, ISBN 3-499-62082-0
Jeroen Koch: Golo Mann und die deutsche Geschichte. Eine intellektuelle Biographie. Schöningh, Paderborn 1998, ISBN 3-506-74662-6
Tilmann Lahme: Golo Mann. S. Fischer, Frankfurt/Main 2009, ISBN 978-3-10-043200-1.
Klaus Mann: Kind dieser Zeit. Erweiterte Neuausgabe, Rowohlt, Reinbek 2000, ISBN 3-499-22703-7
Uwe Naumann: Die Kinder der Manns. Ein Familienalbum. Rowohlt, Reinbek 2005, ISBN 3-498-04688-8
Frido Mann: Achterbahn. Ein Lebensweg. Rowohlt, Reinbek 2009, ISBN 978-3-499-62392-9
Klaus Mann: Der Wendepunkt. Ein Lebensbericht. Rowohlt, Reinbek 2006, ISBN 3-49924409-8
Klaus W. Jonas/Holger Stunz:Golo Mann . Leben und Werk. Chronik und Bibliographie (1929–2003). Harrassowitz, Wiesbaden 2004, ISBN 3-447-05053-5
Thomas Sprecher/Fritz Gutbrodt: Die Familie Mann in Kilchberg. Wilhelm Fink, München 2000, ISBN 978-3-770-53528-6
Juan Luis Conde: El abrigo de Thomas Mann. Golo Mann y sus amigos españoles, Reino de Cordelia, 2016, ISBN 978-84-15973-84-3.

Pour le Mérite (civil)
Membros da Academia de Artes e Ciências dos Estados Unidos
Professores da Universidade de Stuttgart
Ensaístas da Alemanha
Naturais de Munique